Поллок:

 «Поллок» — драма режиссёра Эда Харриса, снятая им в 2000 году по книге Стивена Нэйфи и Грегори Уайт Смита «Джексон Поллок, американская сага».

Фамилия 
 
 Поллок, Джексон (1912—1956) — американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма.
 Поллок, Джесси (1875—1919) — американская спортсменка.
 Поллок, Дэниел (1969—1992) — австралийский актер.
 Поллок, Жан-Ив (род. 1946) — французский лингвист.
 Поллок, Ида (урожденная Кроу; 1908—2013) — британская писательница.
 Поллок, Карен (род. 1962) — австралийская гребчиха.
 Поллок, Руфус (род. 1980) — британский экономист, общественный деятель.
 Поллок, Уильям (1859—1896) — английский шахматист.
 Поллок, Фредерик (1783—1870) — британский юрист и политик. Видный деятель партии Тори, член Тайного совета Великобритании, математик-любитель.
 Поллок, Фридрих (1894—1970) — немецкий социолог и экономист.
 Поллок, Эй Джей (род. 1987) — американский бейсболист.

См. также